Список асів-пілотів Другої світової війни — найповніший перелік пілотів-винищувачів, яких було визнано асами, з усіх країн-учасниць Другої світової війни.

Загальні відомості 
Саме поняття «ас» прийшло в нашу мову, імовірно, з німецької мови — воно пов'язане зі стародавніми германськими богами асами, що мешкають у Асґарді (). і тому до середини XX століття його писали як «асс», а не як (), що означає «туз» у картковій грі. За іншою версією, після перших здобутих французами перемог у повітрі, пілоти увели поняття «ас», бо у перекладі з французької — туз є спотвореним старофранцузьким «Deus» — Бог: мовляв, у картковій ієрархії лише туз (Бог) вищий від короля. Цим можна пояснити традицію малювати на фюзеляжах і капотах аеропланів карткові символи, однак це не пояснює походження епітету вдалого пілота. За іронією, у Другій світовій самі німці цей термін «ас» не використовували, а називали своїх видатних пілотів «експертами».

Пілоти-аси під час Другої світової війни здобули численну кількість блискучих, славетних перемог. Цьому сприяли різноманітні фактори:
 рівень умінь та клас льотчика;
 можливості бойової машини, на якій літав пілот чи ж його супротивник;
 тривалість служби пілота;
 спроможність зустріти супротивника у бою (з огляду на диспропорцію кількості літаків у сторін-суперниць);
 а головне — національні стандарти, які висували перед льотчиками для призначення йому нагород і титулів.

Ці стандарти дуже відрізнялися в кожній країні, хоча принцип зарахування збитих до активу пілота був дуже схожим: зараховували лише підтверджену свідками перемогу. Тим не менше, система підрахунку перемог дуже сильно відрізнялася у кожній країні. У той час, як французька традиція приписувала повну перемогу для всіх учасників авіаційного підрозділу, ВПС Великої Британії, Фінляндії і США приписували дробові частки повітряних перемог (у результаті чого такий результат, як 11 ½ перемог можна було трактувати як 10 індивідуальних і 3 спільних із пілотом-напарником перемог). Деякі американські команди до перемог у повітрі зараховували знищені на землі літаки. Совєтські ВПС вели рахунок лише індивідуальним перемогам своїх льотчиків, а групові — підраховували окремо; так само робили німці і японці. Непідтверджені перемоги, як правило, були виключені із списку і не враховувалися взагалі, хоча у загальній офіційній статистиці, з метою пропаганди, кількість збитих ворожих літаків завищували у рази. Особливо цим «грішили» совєцькі і американські засоби пропаганди.

Найкращим асом в історії авіації усіх часів — 352 перемоги — вважають експерта Люфтваффе Еріха Гартманна. Окремо стоїть заслуга німецького аса-бомбардувальника Ганса Ульріха Руделя, який є також найвидатнішим пілотом усіх часів. Хоча він збив лише 9 літаків (7 радянських винищувачів і 2 штурмовика Іл-2), унікальність і неповторність його результату полягає у тому, що він зробив це на літакові, абсолютно не призначеному для винищувального бою — тихохідному штурмовику Ju-87. На загал, 105 пілотів Третього Рейху збили по 100 і більше літаків, а 35 німецьких аси мали на рахунку по 150 і більше перемог (загальне число збитих ними літаків — 6582, див. таблицю «Список асів»).

Деякі досягнення асів Люфтваффе 
 Перший експерт (ас) Другої світової: Йоганнес Гентцен, збив 18 літаків.
 Перший серед асів світу здобув 100 повітряних перемог: Вернер Мьольдерс.
 Перший серед асів світу, хто здобув 150 повітряних перемог: Гордон Голлоб.
 Перший ас у світі, хто здобув 200 повітряних перемог: Герман Граф.
 Перший ас у світі, який здобув 250 повітряних перемог: Вальтер Новотни.
 Перший ас, який здобув 300 повітряних перемог: Еріх Альфред Гартманн.
 Другий (і останній) ас світу, хто здобув 300 перемог: Герхард Баркхорн — 301 перемога.
 Знищив найбільшу кількість літаків союзників (американських та англійських), 158 перемог, і за один із найкоротших періодів (18 місяців), здобув неофіційний титул: : .
 Єдиний, хто здобув 350 повітряних перемог (і більше 301-ї перемоги): Еріх Гартманн.
 Найкращий ас на Fw 190, і найрезультативніший ас, що загинув у бою, найкращий «мисливець на штурмовиків» (94 впольованих Ил-2): .
 Перший, хто досяг 100 перемог уночі: Гельмут Лент.
 Найвищий середній рейтинг перемог: Ґюнтер Шель (англ.): 70 місій; 71 повітряна перемога.
 Найбільша кількість повітряних місій: Ганс-Ульріх Рудель — 2530.
 Найбільша кількість місій на багатомоторному бойовому літакові: Гансґеорґ Бетчер (англ.) — приблизно 1350.

Видатні досягнення асів решти країн Осі 
Серед асів інших країн Осі перед ведуть фін Ейно Ілмарі Юутілайнен, на рахунку котрого 94 машини супротивника; японець Хіройоши Нішизава, котрий збив більше 87 американських літаків; співвітчизник Юутілайнена — Ганс Вінд із 75 збитими; а також румуни Константін Кантакузіно із 56 і Александру Шербанеску із 47 перемогами. Італійці Адріано Вісконті і Франко Бордоні записали на свій рахунок 26 і 19 (у тому числі 18 спільних із партнерами) перемог відповідно. Слов'ян, окрім низки українських пілотів, у списку асів країн Осі представлено: хорватами Мато Дуковачем, Цвітаном Ґалічем, Франьо Джалом із 44, 38 і 16 збитими ворогами і рядом інших хорватських асів; словаками Яном Режняком із 32 збитими та [Ізідор Коварик|Ізидором Ковариком] із 29 перемогами (і кількома асами зі скромнішим результатом). Замикає список асів країн Осі болгарин Стоян Стоянов із 5-ма перемогами.

Досягнення деяких асів-українців 
Найкращим асом країн-союзниць був і залишається майор ВПС СРСР, українець, Іван Кожедуб, котрий збив 64 німецькі і 2 американські літаки. Першим асом, який збив радянський літак у німецько-радянській війні, був українець, майор Люфтваффе Роберт Олійник. Першою у світі і найвидатнішою асом-бомбардувальницею була українка, ст. лейтенант ВПС СРСР Зеленко Катерина Іванівна: вона повторила подвиг Ганса-Ульриха Руделя і самостійно збила 2 ворожі винищувачі Messerschmitt Bf 109 у одному бою (одного із них — тараном). Крім того, серед асів світового рівня були українці: Дмитро Глінка (50 перемог); етнічний росіянин, уродженець Луганська Володимир Бобров (43 перемоги відповідно); Іван Бабак (37), Петро Гнідо (34), Іван Степаненко (33); етнічний татарин Амет-Хан Султан і ряд інших, що служили у ВПС СРСР; а також експерти-майори Герберт Кієвськи, Павло П'янчук, Іван Сушко, Северин Сапрун (капелан) і колишня майор ВПС СРСР Серафима Ситник — хто боровся у лавах Люфтваффе.

Деякі досягнення асів країн Альянсу 
Першою жінкою-пілотом винищувальної авіації, що стала асом — була радянська льотчиця Лідія Литвяк — 11 особистих повітряних перемог і 3 групових.

Наприкінці війни авіаційні потужності країн Осі було майже вичерпано: закінчувалися досвідчені льотчики і кадри для їх заміни, було замало часу, щоб навчити і вишколити талановиту молодь бодай основам пілотування. Німецькі і японські пілоти поверталися до кабіни своїх бойових машин знову і знову, аж поки талановиті молоді люди гинули в бою — у той час як досвідчені американці негайно поверталися до тренувальних центрів навчати літати кадетів.

Перелік асів

Від 200 перемог і більше

Від 150 до 199 перемог

Від 100 до 149 перемог

Від 50 до 99 перемог

Від 40 до 49 перемог

Від 30 до 39 перемог

Від 20 до 29 перемог

Від 15 до 19 перемог

Від 11 до 14 перемог

9-10 перемог

7-8 перемог

5-6 перемог

Див. також 
 Список асів Люфтваффе Другої світової війни
 Список асів ВПС СРСР (1936—1945)

Примітки 
Нотатки
 За деякими версіями, узятими з післявоєнної літератури союзників, німецькі аси «вважали», що американські і британські літаки за своїми технічними і бойовими характеристиками в три рази переважали літаки СРСР і приблизно рівнялися літакам Люфтваффе..
 Пілот, який знищив 15 і більше ворожих літаків за один день.
 За деякими версіями союзників, зокрема за списком Реймонда Толівера та Тревора Констебла, результат Рудольфа Мюллера слід перерахувати з 101-ї перемоги до 94-ох, однак це лише одна з версій..
 Збив 2-ва американських літаки P-51 над Берліном.
Цитати

Бібліографія
 Hata, Ikuhiko with Yasuho Izawa and Christopher Shores. Japanese Army Air Force Fighter Units and Their Aces, 1931—1945. London: Grub Street, 2002. ISBN 1-902304-89-6.
 Holmes, Tony (Editor). Dogfight, The Greatest Air Duels Of World War II. Osprey Publishing Ltd, 2011. ISBN 978-1-84908-482-6.
 Morgan, Hugh and John Weal. German Jet Aces of World War II. Botley, Oxfordshire, UK: Orsprey Publishing Limited, 1998. ISBN 1-85532-634-5.
 Rajlich, Jiri and Stephan Boshniakov. Slovakian and Bulgarian Aces of World War 2. Botley, Oxfordshire, UK: Osprey Publishing, 2004. ISBN 1-84176-652-6.
 Sakaida, Henry. Japanese Army Air Force Aces, 1937-45. Botley, Oxfordshire, UK: Osprey Publishing, 1997. ISBN 1-85532-529-2.
 Spick, Mike. Luftwaffe Fighter Aces. New York: Ivy Books, 1996. ISBN 0-8041-1696-2.
 Toliver, Raymond F. and Trevor J. Constable. Die Deutschen Jagdflieger-Asse 1939—1945 (in German). Stuttgart, Germany: Motorbuch Verlag, 1977 (reprinted 1998). ISBN 3-87943-193-0.

Посилання 

 Acesofww2.com 
 Fighter Aces
 Robert S. Johnson Tribute 
 Saburo Sakai Memorial Page 
 Soviet fighter aces 
 George Preddy tribute page
 George Preddy in Australia article
 J.C. Meyer page
 US Marine Aces in WW2 
 Acepilots.com 

пілоти аси
аси пілоти
Льотчики-аси Другої світової війни